Platen steht für:
 Platen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Platen (pommersches Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht
 Platen (brandenburgisches Adelsgeschlecht), märkisches Adelsgeschlecht
 Plâten, Vorform des Plattenrocks
 Platen-Affäre, öffentliche Auseinandersetzung zwischen Heinrich Heine und August Graf von Platen
 August-Graf-von-Platen-Preis, Literaturpreis
 Platen-Gymnasium Ansbach

Siehe auch:
 Platten